Марк Спенсер ()
 Спенсер, Марк (род. 1977) — компьютерный инженер, основатель компании Digium.
 Спенсер, Марк (род. 1970) — британский политик.